Nikolaos Nikos Nioplias (Galati, 17 de Janeiro de 1965) é um ex-futebolista e atualmente treinador de futebol grego.

Títulos

Como Jogador

OFI Creta
Copa da Grécia: 1987

Panathinaikos
Alpha Ethniki: 1995, 1996
Copa da Grécia: 1993, 1994, 1995

Como Técnico

Grécia Sub-19
Campeonato Europeu Sub-19: 2007 (vice)

Panathinaikos
Campeonato Grego: 2010
Copa da Grécia: 2010

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1965
Gregos do século XX
Gregos do século XXI
Futebolistas da Grécia
Futebolistas do OFI Crete FC
Futebolistas do Panathinaikos FC
Jogadores da Seleção Grega de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Treinadores de futebol da Grécia
Treinadores do Panathinaikos FC
Treinadores do OFI Crete FC